Die CAF Champions League 2002 begann am 12. April 2002 mit der Vorrunde und endete am 13. Dezember 2002 mit dem Finalrückspiel zwischen Zamalek SC aus Ägypten und Raja Casablanca aus Marokko. Sieger wurde Zamalek SC, das nach einem 0:0-Unentschieden im Hinspiel das Rückspiel mit 1:0 gewann. Dies war der fünfte Titelgewinn des Zamalek SC.

Insgesamt nahmen 41 Mannschaften aus 40 Landesverbänden am Turnier teil.

Vorrunde 
Hinspiele am 2. bis 17. Februar, Rückspiele am 15. bis 24. Februar.

|}

In der ersten Runde stiegen folgende Mannschaften ein:

Erste Runde 
Hinspiele am 8. bis 9. März, Rückspiele am 22. bis 24. März.

|}

Zweite Runde 
Hinspiele am 12. und 14. April, Rückspiele am 27. und 28. April.

|}

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Halbfinale 
Hinspiele am 2. November und 3. November, Rückspiele am 15. und 17. November.

|}

Finale 
Hinspiel am 1. Dezember, Rückspiel am 13. Dezember.

|}

Weblinks 
 Daten auf rsssf.com

Fußballsaison 2002
2002